Tommy Nilsson kan syfta på:
Tommy Nilsson (född 1960) svensk sångare
Tommy Nilson (1935-2010) svensk skådespelare
Tommy Nilsson (bandyspelare) (född 1958) 
Tommy Nilsson (politiker)